Логи — многозначный термин:

 Логи — персонаж в германо-скандинавской мифологии, огненный великан.

Топоним 
 Логи — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Логи — посёлок в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Логи — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.